Баникас () — греческая фамилия. Известные носители:

 Баникас, Георгиос (1888—1956) — греческий легкоатлет, выступавший в прыжках с шестом.
 Баникас, Христос (род. 1978) — греческий шахматист,